Planay ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Planay (Côte-d’Or)
 Planay (Savoie)

Siehe auch:
 Planey